Козло́в Влади́мир Анато́льевич (род. , Воронеж, Воронежской области) — советский и российский учёный-, доктор физико-математических наук (2005), доцент (1993).

Биография 
Владимир Козлов родился 23 декабря 1961 года в семье работников среднего звена производственной сферы в городе Воронеж, Воронежской области РСФСР. В 1979 году окончил школу № 26 города Воронежа с золотой медалью. В 1984 году Владимир Козлов с отличием окончил Воронежский государственный университет по специальности «Прикладная математика». В 1986-1988 гг. обучался в аспирантуре при кафедре теоретической механики Воронежского инженерно-строительного института (в настоящее время Воронежский государственный технический университет), опорный вуз г. Воронежа). В 1989 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности «Механика деформируемого твёрдого тела» в Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского. В 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук по специальности «Механика деформируемого твёрдого тела» в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина. С 1989 года работал в должности преподавателя, ассистента, старшего преподавателя), доцента, профессора кафедры теоретической механики, заведующего кафедрой теоретической и прикладной механики (в настоящее время кафедра строительной механики, объединённая с кафедрой теоретической и прикладной механики) Воронежского государственного технического университета.

Козлов В.А.— почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2017).

Научная деятельность 
Научные интересы В. А. Козлова: теория и методы расчёта оболочек сложной геометрии; статика и динамика тонкостенных пространственных конструкций. Предложил вариант теории тонких гладких оболочек, в котором статические и геометрические зависимости получены с позиции взаимодействия погонных сил и моментов в пространственно-искривленном двумерном континууме. При этом основные соотношения теории оболочек обладают значительной общностью и имеют компактный вид. Показал полную статико-геометрическую аналогию в теории тонких оболочек с обоснованием конкретного физического смысла некоторых формально вводимых величин в классических теориях оболочек. Разработал математическую модель конической оболочки, имеющей такие особенности, как подкрепляющго поперечного и продольного силового набора с переменной площадью сечения по размаху, и переменной толщиной собственно оболочки, скошенностью, многосвязностью и некруговым контуром поперечного сечения. Предложил уточнение известного вариационного подхода, позволяющего получить разрешающую систему шести обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, отвечающих смещениям контура поперечного сечения оболочки как твёрдого тела, и одного дифференциального уравнения в частных производных, отвечающего за депланационные смещения того же контура. С помощью предложенных моделей и методов решены краевые задачи статики и динамики конструктивно ортотропных оболочек неканонических форм.

Козлов В. А. — автор более 30 научных работ.

Публикации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Воронежского государственного университета